Fauvel kan som auktorsförkortning betyda:
 Albert-Auguste Fauvel (1851–1909), Fransk naturalist
 Charles Adolphe Albert Fauvel (även känd som Albert Fauvel, 1840–1921), Fransk entomolog
 Joseph Félix Octave Fauvel (även känd som Octave Fauvel, 1842–1867), Fransk entomolog och ornitolog
 Pierre Louis André Fauvel (1866–1958), Fransk zoolog

Robotskapade auktorsförkortningar